Тлакотепек () — топоним, встречающийся в Мексике.

 Тлакотепек — город и административный центр муниципалитета Хенераль-Элиодоро-Кастильо в штате Герреро.
 Тлакотепек — посёлок в муниципалитете Сакуальпан в штате Морелос.